Cratere Porter – cratere lunare
 Cratere Porter – cratere su Marte